Вулиця Мартовича — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Мартовича — вулиця у місті Городенка.
 Вулиця Мартовича — вулиця у місті Донецьк.
 Вулиця Мартовича — вулиця у місті Дрогобич.
 Вулиця Мартовича — вулиця у селі Зимна Вода.
 Вулиця Мартовича — вулиця у місті Івано-Франківськ .
 Вулиця Мартовича — вулиця у місті Калуш.
 Вулиця Мартовича — вулиця у місті Кривий Ріг.
 Вулиця Мартовича — вулиця у місті Львів.
 Вулиця Мартовича — вулиця у місті Тисмениця.
 Вулиця Мартовича — вулиця у місті Чернівці.

Вулиці, названі на честь людей